Příjmení Kirchner nese více různých osobností:

 Cristina Fernández de Kirchner (* 1953) – argentinská prezidentka
 Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938) – německý expresionistický malíř, grafik a sochař
 Jaroslav Kirchner (1953–2015) – český sportovní novinář a spisovatel
 Leon Kirchner (1919–2009) – americký hudební skladatel
 Mark Kirchner (* 1970) – německý biatlonista
 Néstor Kirchner (1950–2010) – argentinský politik a prezident republiky Argentina v letech 2003–2007